Goritz peut faire référence à :
 Goritz, nom français de la ville de Gorizia, en Italie ;
 Deutsch Goritz, commune autrichienne du district de Südoststeiermark, en Styrie ;
 Goritz bei Radkersburg (anciennement Windisch Goritz), partie de la ville de Bad Radkersburg.